Les Gleicheniales sont un ordre de fougères qui comprend les 3 familles suivantes :
 Dipteridaceae
 Gleicheniaceae
 Matoniaceae

Le Gleicheniales sont des plantes vasculaires dont le cycle de vie haplodiplonte avec alternance de générations est bien évident, avec le sporophyte et le gamétophyte multicellulaires et indépendants et des spores comme forme de dispersion et de résistance. Le gamétophyte est un talle (corps sans organisation) et le sporophyte structuré (rhizome, racine, tige avec système vasculaire). C'est en raison de ces caractéristiques qu'elles sont traditionnellement regroupées avec les "ptéridophytes".

Les sporophytes ont de grandes feuilles de formes variées selon les espèces: en formes de «frondes», de feuilles de palmiers ou simples.

La stèle de la racine a 3-5 faisceaux de protoxylème (Schneider, 1996a).

Les anthéridies contiennent de 6 à 12 cellules étroites, tordues ou courbes.

Phylogénie au sein des Ptéridophytes

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 

Ordre de plantes (nom scientifique)